Union Charter Township, Michigan
 Union Township (Branch County) Michigan
 Union Township (Grand Traverse County) Michigan
 Union Township (Minnesota)
 Union Township (Camden County) (New Jersey)
 Union Township (Hunterdon County) (New Jersey)
 Union Township – miejscowość w stanie New Jersey
 Union Township (Warren County) (Ohio)
 West Chester Township (Butler County) (Ohio) (znany jako Union Township).
 Union Township (Adams County) (Pensylwania)
 Union Township (Berks County) (Pensylwania)
 Union Township (Erie County) (Pensylwania)
 Union Township (Centre County) (Pensylwania)
 Union Township (Clearfield County) (Pensylwania)
 Union Township (Crawford County) (Pensylwania)
 Union Township (Fulton County) (Pensylwania)
 Union Township (Huntingdon County) (Pensylwania)
 Union Township (Jefferson County) (Pensylwania)
 Union Township (Lawrence County) (Pensylwania)
 Union Township (Lebanon County) (Pensylwania)
 Union Township (Luzerne County) (Pensylwania)
 Union Township (Mifflin County) (Pensylwania)
 Union Township (Schuylkill County) (Pensylwania)
 Union Township (Snyder County) (Pensylwania)
 Union Township (Tioga County) (Pensylwania)
 Union Township (Union County) (Pensylwania)
 Union Township (Washington County) (Pensylwania)